Sherbro steht für
 eine Ethnie in Sierra Leone, siehe Bullom-Sherbro
 deren Sprache, siehe Sherbro (Sprache)
 die Sherbro (Insel) vor der Küste Sierra Leones
 einen Fluss in Sierra Leone, siehe Sherbro (Fluss)
 Kurzform des Namens der Stadt Sherbrooke in Kanada